Гуменцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Гуменцы — село в Любомльском районе Волынской области.
 Гуменцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.